Ладислав II Угарски (1131 - 14. јануар 1163) био је угарски и хрватски краљ од 1162. до 1163. године.

Биографија 
Ладислав је син Беле II Слепог, угарског краља и Јелене Вукановић, ћерке српског краља Уроша. Белу је на престолу наследио најстарији син Геза II. У Угарској у то време није био утврђен принцип примогенитуре. Краља је наслеђивао најстарији члан династије или најстарији син. Због ових нејасноћа дошло је до сукоба у династији. Стефан IV и Ладислав II сматрали су да полажу право на круну те су се за помоћ обратили византијском цару Манојлу I Комнину. Стефан се оженио Манојловом ћерком Маријом. 

Геза II умире 1162. године. Наследио га је најстарији син Стефан III Угарски. Уз помоћ византијског цара, Стефан IV и Ладислав га свргавају са престола. Манојло је намеравао на престо поставити Стефана, али се племство побунило захтевајући да се на њега попне најстарији члан династије тј. Ладислав. Манојло је био принуђен прихватити такво стање. Исте године Ладислав је крунисан за угарског краља. Стефан је проглашен престолонаследником. Острогонски надбискуп Лука, присталица Стефана III, одбио је крунисати Ладислава за краља те је то учинио надбискуп Мико. Лука на њега баца анатему због чега га Ладислав баца у тамницу. Ослободио га је на интервенцију папе Александра III, али га је поново заробио. Лука је остао у тамници све до краљеве смрти. Ладислав је владао шест месеци. Умро је изненада, 14. јануара 1163. године. Наследио га је брат Стефан IV.

Породично стабло

Види још 
 Списак владара Угарске

Извори 
 Šišić, Ferdo, Poviest Hrvata za kraljeva iz doma Arpadovića I dio, Zagreb 1944
 Klaić, Vjekoslav, Povijest Hrvata I Zagreb 1980

Рођени 1131.
Умрли 1163.
Краљеви Угарске
Арпадовци